Puig de Guardiola (Palafrugell), muntanya al municipi de Palafrugell (Baix Empordà)
 Puig de Guardiola (Tavertet), muntanya al municipi de Tavertet (Osona)
 Puig de Guardiola (Sant Joan les Fonts), muntanya al municipi de Sant Joan les Fonts (Garrotxa)